Клиттен () — различные значения:

 Клиттен (коммуна) — бывшая коммуна в районе ГЁРЛИЦ, земля Саксония
 Клиттен  (Боксберг) — серболужицкая деревня в Верхней Лужице, коммуна Боксберг района Гёрлиц, земля Саксония